Balla Béla (1882–1965) festő, grafikus
Balla Béla (1911–?) nemzetközi labdarúgó-játékvezető
Balla Béla (1920–1992) műugró, edző
Balla Béla (1922) vegyészmérnök